Schmolka ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Schmolka, österreichischer Mode- und Porträtfotograf (* 1975)
 Marie Schmolková, Marie Schmolka, tschechoslowakische jüdische Flüchtlingshelferin (1893–1940)